Чу́дско-Пско́вское о́зеро или Пско́вско-Чудско́е о́зеро (, встречаются также названия Гдовское озеро, Псковское море, Пейпси от , Пейпус, Пейпус-озеро от ) — крупный озёрный комплекс на границе между Эстонией и Псковской и Ленинградской областями России. Относится к бассейну Балтийского моря Атлантического океана. Площадь водосборного бассейна —  км².

Озёрный комплекс состоит из трёх частей:
 северное Чудское озеро () — площадь 2611 км² (73 %);
 южное Псковское озеро () — площадь 708 км² (20 %);
 срединное Тёплое озеро () — площадью 236 км² (7 %).

Площадь Псковско-Чудского озера составляет 3555 км², объём — 25 км³. Средняя глубина — 7,1 м, наибольшая — 15 м. В озеро впадает около 30 рек, а вытекает река Нарва (Нарова).

На эстонских берегах располагаются города Калласте и Муствеэ; в 2 км от восточного российского берега Чудского озера — город Гдов, в 10 км от озера на реке Великая — Псков. Большая часть российского побережья Псковско-Чудского озера и ряд островов официально включены в состав пограничной зоны, посещение которой ограничено. На части Псковского озера юго-восточнее условной линии населённый пункт Липно — населённый пункт Литовиж пограничный режим не установлен. С эстонской стороны пограничной зоны нет, беспрепятственный доступ к побережью озера возможен повсеместно.

Этимология 
Этноним «чудь» в Древней Руси употреблялось для обозначения древних эстов, включая сету, а также как собирательное название различных финно-угорских народов. Название это имеет славянское происхождение: эсты сами себя чудью никогда не называли.

Относительно происхождения эстонского названия  существуют различные гипотезы. М. Фасмер производил его от эстонского  — «озеро зябликов», но другие учёные считают этот гидроним субстратным. А. Г. Манаков восстанавливает протобалтскую форму *Paya-apus, означающую, по его мнению, «источник питьевой воды».

Физико-географическая характеристика

История формирования озера 
Озеро — это реликт большого ледникового водоёма, находившегося на месте современного. В палеозое 300—400 миллионов лет назад вся территория современного бассейна Финского залива была покрыта морем. Осадочные отложения того времени — песчаники, пески, глины, известняки — покрывают мощной толщей (свыше 200 метров) кристаллический фундамент, состоящий из гранитов, гнейсов и диабазов. Современный рельеф образовался в результате деятельности ледникового покрова (последнее Валдайское оледенение было 12 тысяч лет назад). После отступания ледника образовалось Литориновое море, уровень которого был на 7—9 м выше современного. Уровни ледниковых водоёмов постепенно снижались, а их площадь уменьшалась.

Берега, рельеф дна и гидрография озера 
Берега Псковско-Чудского озера имеют плавные очертания и образует лишь три значительных залива — Раскопельский, Лахта и Желченский. Почти всюду к низким берегам озера, сложенным в основном торфяником, прилегают обширные низменные и заболоченные пространства, затопляемые в периоды весенних половодий. При наиболее значительных разливах площадь затопления достигает 1000 км². Западный берег Псковского озера у села Красная Горка высокий и обрывистый. Западный берег Чудского озера низменный, местами заболочен, восточный — более возвышенный. Встречаются песчаные дюны и холмы, поросшие борами. Вдоль песчаных берегов на 200—300 м тянется полоса мелководья.

Рельеф дна однообразен. Плоское, постепенно поднимающееся к берегам дно у всех озёр большей частью покрыто слоем серого ила, местами — песчаное. Самое глубокое место находится в Тёплом озере, в Мехикоормаской впадине (в 300 м от берега), где глубина достигает 15,3 м.

Псковско-Чудское озеро относится к числу хорошо проточных озёр. Ежегодный приток воды в него равен примерно половине водной массы озера.

Вода в озере пресная, слабо минерализованная и имеет малую прозрачность (около 2,5 м), что объясняется значительным количеством взвешенных наносов, приносимых реками, а также развитием планктона. Течения в озере слабые, в основном ветрового происхождения. Скорость течений обычно невелика: в среднем в пределах 5—9 см/сек. При наступлении затишья они прекращаются. Постоянное поверхностное течение с юга на север бывает лишь весной, в период паводка.

Из-за малой глубины озеро довольно быстро прогревается на всю глубину и так же быстро охлаждается. Самая тёплая вода в озере в июле: 19—21 °C, иногда прогревается до 24 °C. Озеро замерзает в конце ноября — начале декабря. Чудское вскрывается позже, чем Псковское и Тёплое озеро. Ледоход приходится на конец апреля — начало мая.

Бассейн и острова 

В озеро впадает около 30 рек: Желча, Задубка, Черма, Гдовка, Куна, Тороховка, Ремда, Ровья, Чёрная, Липенка, Старцева, Боровка, Абижа, Великая, Обдёх, Пиуза, Выханду, Эмайыги, Кодза, Каргая, Омеду, Тагайыги, Алайыги. Вытекает одна река — Нарва. Таким образом, сток данной озёрной системы целиком принадлежит бассейну Балтийского моря (Атлантический океан).

На озере имеется 35 островов общей площадью 27,2 км². Кроме того, в дельте реки Великой находятся ещё около 40 островов. Острова низинные, заболоченные, в среднем приподнятые над озёрной гладью всего на 1—2 м, максимальная высота — около 4,5 м, страдают от наводнений. Крупнейшими являются остров Пийрисар (площадью 7,39 км²), расположенный в южной части Чудского озера, и остров Колпина (площадью 11 км²) — в Псковском озере; примерно в центре последнего находится и группа Талабских островов (Талабск, Верхний и Талабенец); третий по величине — остров Каменка (площадью около 6 км²). Известен также Вороний остров.

Флора и фауна 
В Псковско-Чудском озере представлены 54 представителя прибрежно-водной флоры. Среди береговой растительности преобладают тростник и камыш озёрный. На защищённых от ветра заиленных мелководьях и приустьевых участках встречаются мелкие заросли других видов растительности: ситняк одночешуйчатый, аир обыкновенный, сусак зонтичный, манник водяной, рогоз узколистный, поручейник широколистный, хвощ иловатый и тростянка овсяничная. Плавающие на воде растения встречаются редко, из них следует отметить по частоте встречаемости три: стрелолист, гречиха земноводная и кубышка жёлтая.

В прибрежной полосе Псковского озера расположен водно-болотный орнитологический заказник «Псковско-Чудская приозёрная низменность» — это ценнейший резерват многих редких в Балтийском регионе растений и животных, важнейшее место отдыха и кормёжки на Беломорско-Балтийском пролётном пути лебедей, гусей и уток во время их перелётов. В озере обитают окунь, судак, лещ, плотва, сиг, снеток и другие рыбы.

Экологическое состояние 
Состояние рек бассейна Псковско-Чудского озера в целом удовлетворительное (классы качества воды I и II), в реках Выханду и Пиуза отмечено высокое содержание фосфора (класс качества воды III). Общее состояние рек, по сравнению с 2001—2007 годами, улучшилось. Нагрузка на реки, впадающие в Чудское озеро, за последние годы несколько снизилась. Главной проблемой Псковско-Чудского озера остаётся его эвтрофикация. Состояние северной части Чудского озера относительно стабильное, однако и в этом водоёме отмечается увеличение удельного веса сине-зелёных водорослей.

Хозяйственное значение 
На берегах располагаются города Калласте и Муствеэ; в 2 км от восточного берега Чудского озера — город Гдов, в 10 км от озера на реке Великая — Псков.

В озеро выходят рыболовные судна для ловли рыбы. Промысловое значение имеют: судак, ряпушка, лещ, сиг, щука, налим и знаменитый псковский снеток. По озеру осуществляется судоходство, в том числе и пассажирское. До начала 1990-х годов существовала пассажирская линия Тарту — Псков (город Тарту — река Эмайыги — Чудское озеро — Тёплое озеро — Псковское озеро — река Великая — город Псков). Совершаются пассажирские рейсы между деревней Толба и островами Белов и Залита (Талабские острова). Летом в хорошую погоду судно «Буревестник» совершает трёхчасовую прогулку из Пскова по Псковскому озеру.

Живописные берега озера используются в рекреационных целях. В Псковской области расположены: базы отдыха «Тридевятое царство», «Калацкое», «Теремок», центр загородного отдыха «Лукоморье», база отдыха «Чудское подворье»; в Эстонии: база «Уускюла», центр отдыха «Суви», туристическая база «Каукси».

Туристические ресурсы

Псков 
Расположен на реке Великая (впадает в Псковское озеро) при слиянии её с рекой Пскова́. Один из древнейших городов России. Псков впервые упоминается под 903 годом («Повесть временных лет», Лаврентьевская летопись). В декабре 2009 года Пскову присвоено звание «Город воинской славы».

В городе Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (в состав музея входят Картинная галерея (в фондах которой находятся работы Бориса Григорьева, Василия Тропинина, Марка Шагала) и Спасо-Преображенский собор (1156) Мирожского монастыря, в котором находятся знаменитые фрески псковской школы XIV—XVII веков).

Среди других памятников: Псковский кремль (XIV—XVII века) с четырёхстолпным пятиглавым Троицким собором (1682—1699), соборы Ивановского (до 1243), Снетогорского монастырей (XIII век), одноглавая церковь Василия с Горки (1413), церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (1462), одноглавая церковь Георгия со Взвоза (1494), каменные палаты Поганкиных (начало XVII века) и другие.

Гдов 
Гдов впервые упоминается в 1323 году. В городе находится Гдовский кремль (сохранилось три стены крепости и земляные холмы на месте разрушенных башен и ворот).

Сетумаа 
Сетумаа (, ) — историческая область обитания народа сету, в буквальном переводе «земля сету». Разделена административно на две части: одна часть находится в Эстонии (в уездах Пылвамаа и Вырумаа), другая находится в Печорском районе Псковской области на территории Российской Федерации.

Калласте 
Город в Эстонии, основанный в XVIII веке староверами федосеевского согласия, бежавшими, преимущественно, из Новгородских земель. Здесь находится самое протяжённое обнажение девонского песчаника. Его размеры: длина — 930 м, максимальная высота — 8 м. Также есть ряд пещер и почвенных изломов. В находящемся под охраной природы высоком обрыве гнездится самая большая в Эстонии колония ласточек. В Калласте имеются действующая старообрядческая церковь.

Муствеэ 
Первые письменные упоминания о поселении на берегу Чудского озера относятся к 1493 году. В XVIII веке деревню населяли, в основном, русские староверы-федосеевцы, бежавшие от преследований за веру из России. В городе четыре храма: храм Святителя Николая (Эстонская православная церковь Московского патриархата), Троицкая Единоверческая церковь, Старообрядческая молельня и Лютеранская церковь. Также в городе имеется молитвенный дом баптистов. При Муствеэской Русской гимназии есть Музей старообрядцев. К достопримечательностям относятся один из пращевых камней Калевипоэга и статуя скорбящей девочки (1973, Эльмар Ребане).

Ледовое побоище 
На льду Чудского озера, в южной его части, в 1242 году произошла битва русского войска под предводительством Александра Невского с тевтонскими рыцарями, вошедшая в историю как Ледовое побоище. В 1992 году в память об этом историческом событии у деревни Кобылье Городище Гдовского района Псковской области у церкви Архангела Михаила был установлен бронзовый памятник Александру Невскому (скульптор Валентин Козенюк) и бронзовый поклонный крест.

См. также 
 Список озёр России
 Список озёр Эстонии

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 Britannica. Lake Peipus
 Treccani. Ciudi, Lago dei

 
Бассейн Нарвы
Пограничные озёра
Озёра Псковской области
Озёра Ленинградской области
Озёра Эстонии